Андрей Данилович Скаба (, с. Хоришки, Козельщинский район, Кобелякский уезд, Полтавская губерния, Российская империя — , Киев, СССР) — советский . Профессор (1964).

Академик Академии наук Украинской ССР (история советского общества) (20.12.1967).

Член ВКП(б) с 1940, член ЦК КП Украины (19.2.1960 — 17.3.1971), кандидат в члены Политбюро ЦК КП Украины (24.10.1959 — 29.3.1968).

Депутат ВС СССР 5—7 созывов.

Биография 

В 1925 г. окончил Полтавский педагогический техникум.

В 1925—1930 гг. учитель, заведующий семилетней школой (Харьковский округ).

В 1930—1934 гг. учился на социально-экономическом факультете Харьковского государственного университета.

В 1934—1935 гг. проходил службу в рядах Красной Армии.

В 1935—1936 гг. инспектор школ (Харьков).

В 1936—1939 гг. аспирант Харьковского государственного университета.

В 1936—1940 гг. преподаватель Харьковского педагогического института, Харьковского государственного университета.
В 1940—1942 гг. преподаватель Удмуртского государственного университета, лектор Ижевского городского комитета ВКП(б).

В 1942 г. слушатель Артиллерийских курсов усовершенствования командного состава.
В 1942—1946 гг. в РККА — командир батареи, преподаватель Тамбовских, житомирских артиллерийских курсов.

В 1946—1949 гг. директор Центрального архива Октябрьской Революции (Харьков). В 1946—1949 гг. заведующий кафедрой новой истории Харьковского государственного университета. В 1949 защитил кандидатскую диссертацию. В 1949—1951 гг. редактор областной газеты «Социалистическая Харьковщина». В 1951—1959 гг. секретарь Харьковского областного комитета КП Украины по идеологической работе. В июле-октябре 1959 г. министр высшего и среднего специального образования Украинской ССР. В 1959—1968 гг. секретарь ЦК КП Украины по идеологической работе. (Избран 22-24.10.1959 пленумом ЦК КП Украины, освобождён от обязанностей секретаря пленумом 29.3.1968.) В 1968—1973 гг. директор Института истории Академии наук Украинской ССР. Основал в 1969 создание многотомной «Истории Украинской ССР». C 1973 г. до конца жизни старший научный сотрудник Института истории Академии наук Украинской ССР.

Жил в Киеве.

Похоронен на Байковом кладбище.

Награды 
 орден Ленина (22.12.1965)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (26.02.1958; 24.11.1960; 20.07.1971)
 орден Дружбы народов (11.12.1985)
 орден «Знак Почёта» (22.02.1945)
 медали

Источники 

 

Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Министры высшего и среднего специального образования Украинской ССР
Действительные члены АН УССР
Похороненные на Байковом кладбище
Члены ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС